Джон Эрман (, род. 3 августа 1935) — американский телережиссёр, актёр и продюсер.

Фильмография

Режиссёр 
 1963 — Кошмар (За гранью возможного, 1963) / The Outer Limits: Nightmare
 1984 — Трамвай «Желание» A Streetcar Named Desire
 1985 — Ранний мороз / An Early Frost
 1988 — 
 1994 — Уроки дыхания / Breathing Lessons
 1994 — Скарлетт (мини-сериал) / Scarlett
 2001 — Виктория и Альберт (телесериал) / Victoria & Albert
 2006 — Свечи на Бей стрит / Candles on Bay Street

Продюсер

Актёр

Примечания

Ссылки 
 MSN Movies bio

Телережиссёры США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США